Camas (Spanje)
 Camas (Washington), VS
 Çamaş (doorverwijspagina)